Birma steht für:

 Myanmar, Staat in Südostasien
 Birma-Katze, eine Halblanghaar-Katzenrasse
 Birma (Schiff, 1895), ein Transatlantik-Passagierdampfer